The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ist ein angekündigter US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Regisseur Francis Lawrence, der am 17. November 2023 in die US-amerikanischen Kinos kommen soll. Es handelt sich um die Verfilmung des Romans Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins und um ein Prequel zu den vorausgegangenen vier Filmen der Die-Tribute-von-Panem-Filmreihe. Die Hauptrolle des Coriolanus Snow übernimmt Tom Blyth.

Handlung 
Die Familie des 18-jährigen, gutaussehenden und charmanten Coriolanus Snow durchlebt schwere Zeiten. Als er ein Angebot bekommt, bei den 10. Hungerspielen als Mentor tätig zu sein, sieht er eine Chance, sein Vermögen aufzustocken, muss allerdings feststellen, dass ihm lediglich der weibliche Tribut Lucy Gray Baird aus dem verarmten Distrikt 12 zugeteilt wurde.

Produktion

Entstehungsgeschichte 
Im Juni 2019 wurde bekannt, dass im Mai 2020 ein weiteres Buch von Suzanne Collins, das im Tribute-von-Panem-Universum spielt, erscheinen wird. Der Roman Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange spielt dabei 64 Jahre vor den Ereignissen aus Die Tribute von Panem – Tödliche Spiele und handelt vom jungen Coriolanus Snow während der „Dunklen Tage“. Zeitgleich wurde seitens Lionsgate bestätigt, dass eine Verfilmung des Werkes fest eingeplant sei und man bei dieser eng mit Collins zusammenarbeiten werde. Im April 2020 wurden weitere Details bezüglich des Filmstabes bekannt. So soll Francis Lawrence nach den Teilen zwei bis vier erneut die Regie übernehmen, während Nina Jacobson und Brad Simpson als Produzenten fungieren. Das Drehbuch wurde von Michael Arndt und Michael Lesslie basierend auf einem Skript von Collins verfasst.

Suzanne Collins, die auch als Executive Producer tätig sein wird, äußerte sich über die erneute Zusammenarbeit mit dem Filmstudio: „Lionsgate war schon immer das filmische Zuhause von Die Tribute von Panem und ich bin erfreut, mit diesem neuen Buch zu ihnen zurückzukehren. Von Anfang an haben sie die Originalwerke mit großem Respekt behandelt, die thematischen und narrativen Elemente der Geschichte gewürdigt und sowohl vor als auch hinter der Kamera ein unglaubliches Team versammelt.“ Die Hungerspiele selbst sollen im Film nicht so schillernd sein und so viel Screentime bekommen, wie es in den vier Vorgängerfilmen der Fall war.

Besetzung 

Mitte Mai 2022 wurde die Hauptrolle des Coriolanus Snow mit dem britischen Schauspieler Tom Blyth besetzt. Ende des Monats folgte die Verpflichtung von Rachel Zegler als Tribut Lucy Gray Baird. Der beste Freund von Snow und Mentor Sejanus Plinth soll von Josh Andres Rivera gespielt werden; dessen Eltern von Michael Greco und Daniela Grubert. Hunter Schafer wird Coriolanus’ Cousine Tigris Snow verkörpern, die zuvor in Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2 von Eugenie Bondurant gespielt wurde, während Fionnula Flanagan als Snows Großmutter zu sehen sein soll. Darüber hinaus werden Jason Schwartzman, Peter Dinklage und Viola Davis als Lucretius „Lucky“ Flickerman, Casca Highbottom und Dr. Volumnia Gaul, Gastgeber, Organisator und Oberste Spielmacherin der 10. Hungerspiele, in Erscheinung treten.

Als weitere Mentoren und Tribute sollen Ashley Liao, Aamer Husain, Jerome Lance, Knox Gibson, Mackenzie Lansing, Isobel Jesper Jones, Lilly Cooper, Nick Benson, Luna Steeples, Hiroki Berrecloth, Max Raphael, Zoe Renee, Ayomide Adegun, Kaitlyn Akinpelumi, Amélie Hoeferle, Sofia Sanchez, Irene Böhm, Cooper Dillon, Luna Kuse, Kjell Brutscheidt, Dimitri Abold, Athena Strates, Dakota Shapiro, George Somner, Vaughan Reilly und Flora Thiemann zu sehen sein.

Eine Gruppe von Nomaden in Distrikt 12 soll von Honor Gillies, Eike Onyambu und Konstantin Taffet gespielt werden. Burn Gorman, Scott Folan, Carl Spencer verkörpern Friedenswächter, die vom Kapitol nach Distrikt 12 gesandt wurden.

Dreharbeiten und Veröffentlichung 
Die Dreharbeiten mit Kameramann Jo Willems begannen Mitte Juli 2022 im Studio Babelsberg in Potsdam. Zu den Drehorten in Nordrhein-Westfalen zählten unter anderem Duisburg, Hattingen und Köln. Anfang November 2022 wurden die Filmaufnahmen nach insgesamt 84 Drehtagen abgeschlossen.

Ein erster Teaser wurde am 5. Juni 2022 im Rahmen der MTV Movie & TV Awards veröffentlicht; ein erstes offizielles Bild folgte am 16. August 2022. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes soll am 17. November 2023 in die US-amerikanischen Kinos kommen. Im deutschsprachigen Raum sicherte sich Leonine die Vertriebsrechte.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 2023
US-amerikanischer Film
Jugendfilm
Science-Fiction-Film
Abenteuerfilm
Filmdrama
Dystopie im Film
Suzanne-Collins-Verfilmung